Кавабэ — фамилия. Известные носители:
 Кавабэ, Масакадзу (1886—1965) — генерал Японской императорской армии.
 Кавабэ, Мана (род. 2004) — японская фигуристка-одиночница.
 Кавабэ, Тиэко (род. 1987) — независимая японская певица в жанре J-Pop, модель, радиоведущая и актриса.
 Кавабэ, Торасиро (1890—1960) — японский генерал, заместитель начальника Генерального штаба Императорской армии Японии.